Kissyfur (1986-1990) – amerykański serial animowany stworzony przez Phila Mendeza. Wyprodukowany przez DIC Entertainment, NBC Productions i Saban International (1988). Światowa premiera serialu miała miejsce 13 września 1986 roku na antenie NBC. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 25 sierpnia 1990 roku

Obsada (głosy) 
 R.J. Williams – Kissyfur
 Ed Gilbert – Gus
 Russi Taylor –
 Beehonie,
 Toot,
 Panna Emmy Lou,
 Donna
 Neil Ross – Duane
 Stu Rosen – 
 Stuckey,
 Floyd
 Lennie Weinrib – Lenny
 Terry McGovern – Jolene
 Frank Welker – wujek Shelby
 Marilyn Lightstone – Flo

Wersja polska 
W Polsce serial nadawany był dawniej w Telewizji Polskiej.

Wersja VHS 
Wersja polska z angielskim dubbingiem i polskim lektorem.
 Opracowanie dźwiękowe: Prywatna Telewizja Elgaz w Gdyni
 Tekst polski: Małgorzata Grabarczyk
 Czytał: Tadeusz Mielczarek

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1986
Seriale telewizyjne zakończone w 1990